XVI puede referirse a:
 el número dieciséis en numeración romana;
 el siglo XVI, periodo comprendido entre los años 1501 y 1600; o
 el programa de edición de textos basado en vi, xvi.